BLH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blythe (California) (Stati Uniti)
 blh – codice ISO 639-3 della lingua kuwaa